Bruno Metsu, Frans voetballer en voetbalcoach
 Gabriël Metsu, Nederlands kunstschilder
 Koen Metsu, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam